De Vecchi peut faire référence à :

Architecture 
 Villa de Vecchi - villa historique à Bindo, hameau (frazione) de Cortenova, en Lombardie,
 Villa Quaranta De Vecchi - villa historique à Ospedaletto di Pescantina, en Vénétie,
 Villino Serati De Vecchi - villa historique à Corbetta, dans la ville métropolitaine de Milan, en Lombardie.

Patronymie 

 Arturo De Vecchi - escrimeur italien ;
 Bernardino De Vecchi - cardinal italien ;
 Carlo De Vecchi - footballeur italien ;
 Cesare Maria De Vecchi - militaire et homme politique italien ;
 Ezio de Vecchi - homme politique et militaire italien ;
 Felice De Vecchi - peintre, voyageur et patriote italien ;
 Gabriele De Vecchi ou Devecchi - designer, architecte et orfèvre italien ;
 Giacinto De Vecchi Pieralice - historien, archéologue et écrivain italien ;
 Giovanni De Vecchi - peintre italien ;
 Manuel De Vecchi ou de Vecchi - cycliste BMX italien ;
 Muzio de' Vecchi - évêque catholique italien ;
 Renzo De Vecchi - footballeur et entraîneur italien ;
 Roberto De Vecchi - homme politique italien ;
 Walter De Vecchi - footballeur et entraîneur de football italien.

Autres
 De Vecchi, Strada & C. – Constructeur automobile italien actif de 1905 à 1917.
 De Vecchi Editore – Maison d'édition italienne.